Réaux ist der Name von

 Réaux (Charente-Maritime), eine ehemalige Gemeinde im französischen Département Charente-Maritime, heute: Réaux sur Trèfle
 Schloss Les Réaux, ein Schloss im Département Indre-et-Loire in der Region Centre in Frankreich

Réaux oder Reaux ist der Familienname folgender Personen:

 Gédéon Tallemant des Réaux (1619–1692), französischer Schriftsteller
 Raymond Reaux (1940–2021), französischer Radrennfahrer.
 Roumel Reaux, US-amerikanischer Theaterschauspieler, Musicaldarsteller, Choreograf, Balletttänzer und Tanzlehrer